Акромеланизм (Acromelanism) — генетически обусловленный температурно-зависимый тип пигментации с полным проявлением только на конечностях, ушах, хвосте и морде и при более светло-окрашенной шерсти на корпусе. Встречается у сиамских и гималайских кошек, кроликов, крыс и др. видов одомашненных животных. Является формой альбинизма.

Такая пигментация обусловлена тем, что окрас шерсти животного обусловлен температурой. Чем ниже температура, тем темнее становится окрас шерсти. Поэтому на конечностях, ушах, хвосте и морде шерсть более темная, а шерсть на остальной части тела животного более светлая .

Примечания 

Нарушения пигментации